Agenzia spaziale brasiliana
 Agenzia aerospaziale bulgara
 Agenzia spaziale canadese
 Agenzia spaziale cinese
 Agenzia spaziale civile ecuadoriana
 Agenzia spaziale europea
 Agenzia spaziale tedesca
 Agenzia spaziale giapponese
 Agenzia spaziale israeliana
 Agenzia spaziale italiana
 Agenzia spaziale nazionale malese
 Agenzia spaziale del Regno Unito
 Agenzia spaziale romena
 Agenzia spaziale russa
 Agenzia spaziale Pakistana
 Agenzia Spaziale Turca
 Agenzia spaziale ucraina